Nietzsche:
 Friedrich August Ludwig Nietzsche (1756–1826), niemiecki teolog, dziadek Friedricha Nietzschego
 Carl Ludwig Nietzsche (1813–1849), ojciec Friedricha Nietzschego
 Friedrich Nietzsche (1844–1900), niemiecki filozof
 Elisabeth Förster-Nietzsche (1846–1935), siostra Friedricha Nietzschego

 (7014) Nietzsche (1989 GT4), planetoida

Zobacz też 
 Nitsche
 Nitsch